Koppelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Koppelmann (1894–1972), deutscher Linguist
 Leonhard Koppelmann (* 1970), deutscher Hörspielregisseur
 Viviane Koppelmann (* 1975), deutsche Drehbuch- und Hörspielautorin

Siehe auch:
 Kopelman